Hrušínský ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Hrušínský (* 1955), tschechischer Schauspieler